Termin -{Dada}- ima više značenja.

 D-amino kiselina dehidrogenaza (hinon), enzim
 Dada (film iz 2000)
 Dada (film iz 2005)
 Dada (reper)